.tm — национальный домен верхнего уровня для Туркменистана.

Поскольку домен .tm совпадает с английским сокращением trade mark (торговая марка), часть доменов второго уровня в этой зоне не имеет отношения к Туркменистану, а содержит исключительно коммерческую информацию. По этой причине в домене .tm наблюдается недостаток простых свободных имён второго уровня.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .tm на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
1997 год в Туркменистане
Появились в 1990-е годы в Туркменистане